Григо́рий Бо́ндарь:
 Бондарь, Григорий Васильевич (1932—2014) — украинский врач, хирург-онколог.
 Бондарь, Григорий Григорьевич (1881—1959) — бразильский агроном, ботаник, миколог, фитопатолог, энтомолог украинского происхождения.